Трухильо () — фамилия и топоним испанского происхождения.

Носители фамилии 
 Трухильо, Абель (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Трухильо, Анхель (род. 1987) — испанский футболист.
 Трухильо, Рамфис (1929—1969) — доминиканский государственный деятель.
 Трухильо, Рауль (род. 1955) — американский актёр, танцор, хореограф и артист.
 Трухильо, Рафаэль (1891—1961) — диктатор Доминиканской Республики, убит.
 Трухильо, Роберт (род. 1964) — американский музыкант.
 Трухильо, Чедвик (род. 1973) — американский астроном, первооткрыватель транснептуновых объектов.
 Трухильо, Эктор (1908—2002) — доминиканский военный и политический деятель.

Составные фамилии 

 Висенте Трухильо, Хосе (1889—1970) — эквадорский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Эквадора (1945—1947).
 Гавириа Трухильо, Сесар (вариант транскрипции Сесар Гавирия Трухильо; род. 1947) — президент Колумбии (1990—1994).
 Краус Трухильо, Альфредо (1927—1999) — испанский оперный певец.
 Трухильо-и-Паэс, Диего де (ок. 1505—ок. 1574) — испанский конкистадор, принявший участие в конкисте Перу.

Географические объекты 
 Трухильо — город в Венесуэле.
 Трухильо — город в Гондурасе.
 Трухильо — город в Испании.
 Трухильо — город и муниципалитет в Колумбии.
 Трухильо — город в Перу.
 Трухильо — штат в Венесуэле.
 Трухильо — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Трухильо — гора на Больших Антильских островах, в Доминиканской Республике.

Составные названия 
 Робледильо-де-Трухильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Сьюдад-Трухильо — название города Санто-Доминго в годы диктатуры генерала Рафаэля Трухильо.

Прочее 
 Архиепархия Трухильо — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Трухильо (Перу).
 Епархия Трухильо — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Трухильо, Гондурас.
 Епархия Трухильо — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Трухильо, Венесуэла.